Schrift steht für:

 Schrift, ein Zeichensystem
 eine Satzschrift in der Typografie
 eine Schreibschrift
 eine schriftliche Veröffentlichung, siehe Publikation #Zum Begriff
 Schrift (Strafrecht), ein strafrechtlich relevanter Text
 Die Schrift, deutsche Übersetzung des Tanach (Hebräische Bibel) von Martin Buber und Franz Rosenzweig

Siehe auch:
 Heilige Schrift
 Inschrift
 Schriften